Az 1942–1943-as Nationalliga volt a 46. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Grasshoppers volt. A szezont újra a Grasshoppers csapata nyerte, a bajnokság történetében tizenkettedjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság